Drapetisca är ett släkte av spindlar som beskrevs av Menge 1866. Drapetisca ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Drapetisca